El nombre Rodrigo Alonso puede referirse a:

 Rodrigo Alonso Pimentel (¿?-1440), noble, militar y diplomático español;
 Rodrigo Alonso Pimentel (¿?-1499), noble y militar español;
 Rodrigo Alonso Martínez (¿?-¿?), político peruano;
 Rodrigo Alonso Herrera Aspra (1968-), empresario mexicano;
 Rodrigo Sebastián Alonso (1982-), futbolista argentino;
 Rodrigo Alonso Martín (2003-), futbolista español.